Fiodor Titow (1910-1989) – radziecki polityk, dyplomata, członek KC KPZR.
 Gierman Titow (1935-2000) – radziecki kosmonauta.
 Gierman Titow (ur. 1965) – radziecki i rosyjski hokeista, reprezentant Rosji, olimpijczyk. Trener hokejowy.
 Jegor Titow (ur. 1976) – piłkarz rosyjski grający na pozycji środkowego lub środkowego pomocnika.
 Jurij Titow (ur. 1923) – gimnastyk rosyjski, reprezentant ZSRR, trzykrotny medalista olimpijski. Czternastokrotny medalista Mistrzostw Europy.
 Mihail Titow (ur. 1997) – turkmeński piłkarz grający na pozycji napastnika. Zawodnik klubu Altyn Asyr Aszchabad.
 Wasilij Titow (1758–1821) – rosyjski generał, uczestnik walk przeciwko insurekcji kościuszkowskiej, a także wojen napoleońskich.
 Witalij Titow (ur. 1980) – białoruski piłkarz ręczny posiadający obywatelstwo polskie, prawy rozgrywający. Trzykrotny mistrz Polski.
 Witalij Nikołajewicz Titow (1907-1980) – radziecki działacz partyjny.
 Władimir Titow (ur. 1947) – radziecki kosmonauta.

 Titow – chutor w zachodniej Rosji, w sielsowiecie kozińskim rejonu rylskiego w obwodzie kurskim